Bagolini bezeichnet:
 kurz den Lichtschweiftest

Bagolini ist der Familienname von
 Silvio Bagolini (1914–1976), italienischer Schauspieler